

Codici 
 HAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hachijo Jima (Giappone)
 hac – codice ISO 639-3 della lingua gurani

Acronimo 
 HAC – Hillstart Assist System, sistema di controllo per le partenze in salita utilizzato per le automobili